Бюре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Бюре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Ле-Бюре, Ле-Бюре́ (фр. Le Buret) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Майєнн.